Департамент Исчилин  () — департамент в Аргентине в составе провинции Кордова.

Административный центр — Деан-Фунес.

История 
Департамент Исчилин был выделен из департамента Тулумба ещё в начале XIX века, но полностью его границы были официально оформлены лишь в 1883 году. В 1914 году решением правительства провинции из департамента Тулумба в состав департамента Исчилин был передан муниципалитет Деан-Фунес, ставший его административным центром.

География 
Департамент расположен на северо-западе провинции Кордова.

Департамент граничит:
 на севере и западе — с департаментом Тулумба
 на юго-востоке — с департаментом Тотораль
 на юге — с департаментом Пунилья
 на западе — с департаментом Крус-дель-Эхе

Административное деление 

Муниципалитеты
 Деан-Фунес
 Килино

Коммуны
 Авельянеда
 Каньяда-де-Рио-Пинто
 Чунья
 Копакабана
 Лос-Посос
 Оливарес-де-Сан-Николас
 Вилья-Гутьеррес

Важнейшие населенные пункты

Примечания 

Департаменты провинции Кордова